С начала XX века и до конца 1960-х, когда впервые стали окрашивать автомобили в цвета спонсоров, все автомобильные компании окрашивали свои автомобили в цвет страны. Однако и сегодня множество производителей окрашивают свои болиды в гоночный цвет страны. Среди них: Porsche, Ferrari, Audi, Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz, Aston Martin, Spyker и так далее.

Исторические цвета

Национальный список 

Следующие схемы были приняты для различных стран в разные времена:

Примечания

Ссылки 
 

Автоспорт
Списки, связанные с автоспортом
Автогоночные цвета